Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 2005/06 war die 61. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kamen der HSV Barmbek-Uhlenhorst nach einer Saison, der SC Concordia Hamburg nach vier Jahren und der SC Victoria Hamburg nach zwei Spielzeiten aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga. Hinzu kamen die beiden Aufsteiger FC Süderelbe (Wiederaufstieg nach 14 Jahren) und FC St. Georg-Horn (Aufstieg zehn Jahre nach Abstieg des Horner TV und 27 Jahre nach Abstieg des SV St. Georg).

Sieger wurde der VfL 93 Hamburg. Er stieg direkt in die Oberliga Nord auf.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der FC St. Georg-Horn und FC Süderelbe mussten die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der Barsbütteler SV nach drei Spielzeiten, der TSV Sasel fünf Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Verbandsliga Hamburg 2005/06 auf den Seiten des ASC Neuenheim

2005
Fußballsaison 2005/06